Сулле — танзанийская фамилия.

Известные носители 
 Сулле, Мартин — танзанийский бегун на длинные дистанции.
 Сулле, Питер — танзанийский бегун на длинные дистанции.
 Сулле, Фаустин (род. 1982) — танзанийский бегун на длинные дистанции.